Forgive Us Our Trespasses – cortometraggio del 1912 prodotto da Georges Méliès
 Forgive Us Our Trespasses – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Thanhouser Film Corporation
 Forgive Us Our Trespasses – film del 1919 diretto da L.C. MacBean
 Perdonaci i nostri peccati (titolo originale inglese Forgive Us Our Trespasses) - cortometraggio del 2022 diretto da Ashley Eakin